Csehország
 Lažánky, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Lažánky, település a Dél-morvaországi kerület Brno-vidéki járásában